

Geografia

Wollaston – località dell'Ontario
Lago Wollaston – lago del Saskatchewan 

Isole Wollaston – gruppo di isole della Terra del Fuoco

Wollaston – località del Northamptonshire (Inghilterra)
Wollaston – villaggio dello Shropshire (Inghilterra)

Persone
Charles Wollaston – calciatore inglese
Gerald Wollaston – genealogista e araldista britannico
Alexander Frederick Richmond Wollaston – esploratore, medico, botanico e alpinista britannico
Thomas Vernon Wollaston – scienziato britannico
William Hyde Wollaston – chimico e fisico inglese

Altro
Wollaston – cratere della Luna
Medaglia Wollaston – riconoscimento scientifico in ambito geologico
Prisma di Wollaston – tipo di prisma